UWO bezieht sich auf:
 University of Western Ontario
 Wohnhaus UWO, Baudenkmal in Kiew
 UWO Charkow bzw. UWO Kiew, Vorläufervereine von Arsenal Kiew
 Українська Військова Організація, Ukrainische Militärische Organisation

Siehe auch:
 ÜWO

Abkürzung